Fronbach ist ein Gewässername:

 Fronbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der „Fichtenberger“ Rot in Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fronbach (Frommbach), linker Zufluss des Frommbachs (zur Dhron) bei Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Fronbach, vielleicht Alternativname des Frombach (Ganterbach), linker Zufluss des Ganterbachs wenig unterhalb der Ganterbrücke, Gemeinde Ried-Brig, Bezirk Brig, Kanton Wallis, des rechten Oberlaufs der Saltina, überspannt von der Fronbachbrücke (!) im Zuge der Simplonpass­straße
 Fronbach (Kamp), rechter Zufluss des Kamp nach Wegscheid am Kamp, Markt Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Fronbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs (zur Murr) zwischen Rohrbach und Oppenweiler, Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Frohnbach
 Frombach